Kad Network (Kad, Кадемлія) — це файлообмінна p2p мережа нового покоління на основі протоколу Kademlia, що не має центральних серверів. На сьогодні Kad є найперспективнішим напрямком для розвитку пірингових мереж, взявши найкраще від її попередників і позбувшись від недоліків.

Kademlia — це протокол віртуальної мережі, створений для функціонування повністю децентралізованих файлообмінних мереж. Його основна відмінність від інших протоколів у тім, що він не залежить від центральних серверів. У безсерверній мережі кожний користувач є вузлом, через нього проходять пошукові запити й службова інформація. Kad по суті є заміною серверної мережі eDonkey2000 (ed2k), але, на відміну від ed2k, Каду не потрібен центральний сервер для зв'язку. Всі користувачі мережі є серверами й рівні між собою за рангом (тому вона й називається «одноранговою мережею»).

Після входу в мережу вам генерується мережна адреса ідентифікатор (ID). Мережа Kad, у відмінності від ed2k, працює тільки через мережний протокол UDP.

Мережа Kad підтримується в програмах: 
aMule: 
 eMule починаючи з версії 0.40. Вдосконалена версія протоколу Kad 2.0 бере початок з версії  0.48a

Джерела

 Стаття «Принцип обміну», сайт Львівщина християнська

Див. також
 Опис протоколу Kademlia   

Інтернет
Файлообмінні мережі